Marysville kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Marysville, Victoria, ort, Murrindindi,

USA 

 Marysville, Kansas, countyhuvudort, Marshall County, 
 Marysville, Michigan, Saint Clair County, 
 Marysville, Ohio, countyhuvudort, Union County, 
 Marysville (ort i USA, Pennsylvania), Perry County, 
 Marysville, Kalifornien, countyhuvudort, Yuba County, 
 Marysville (ort i USA, Washington), Snohomish County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar